Ampelgading kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ampelgading, Jawa Tengah, by, 
 Ampelgading, Blitar, by, 
 Ampelgading, Malang, by, 
 Kecamatan Ampelgading, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar